Ба́рский (Ба́рская) — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев, поляков, украинцев и русских; имеет женскую форму . Происходит от города Бар. Известные носители:

Барский 
 Барский, Авраам Андреевич (Гейнихович, ?—1882) — русский журналист, брат С. А. Барского.
 Барский, Андрей Иванович (1912—1998) — Герой Советского Союза.
 Барский, Аркадий Бенционович (род. 1937) — доктор технических наук, профессор кафедры «Вычислительные системы и сети» МИИТ.
 Барский, Борис Владимирович (род. 1959) — актёр, режиссёр, поэт.
 Барский, Вадим Давидович (род. 1938) — советский учёный-углехимик-коксохимик.
 Барский, Валерий Михайлович — оперный певец, заслуженный артист России (1997).
 Барский, Виктор Евгеньевич — ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта.
 Барский, Вилен Исаакович (1930—2012) — советский и немецкий поэт и художник.
 
 Барски, Джек (при рождении Альберт Диттрих; род. 1949) — американский писатель немецкого происхождения.
 Барски, Йосеф (?—1943) — архитектор работавший в подмандатной Палестине, сионист.
 Барский, Кирилл Михайлович (род. 1964) — советский и российский дипломат.
 
 Барский, Марк Абрамович (1931—2008) — советский волейболист и тренер.
 Барский, Михаил Ильич (1933—2012) — украинский советский режиссёр и драматург.
 Барский, Пол — ведущий на радио в Филадельфии.
 Барский, Роберт — профессор романских языков.
 Барский, Руслан (род. 1992) — израильский футболист.
 Барский, Самуил Андреевич (Гейнихович, 1853—?) — русский журналист.
 Барский, Юрий Петрович (1917—2006) — советский шашечный и шахматный деятель.
 Василий Киевский (Григорович-Барский; 1701—1747) — русский паломник, духовный деятель.

Составные фамилии
 Гитлер-Барский, Иосиф (1898—1990) — общественный деятель еврейской общины Польши.
 Григоровичи-Барские — малороссийский дворянский род.

Барская

См. также 
 Барский район
 Барский пруд — название некоторых прудов в России.
 Барский ручей
 Барское
 Барсков

Примечания